{{Infobox Écrivain
 | nom                = Gaspard ZerbinGaspar Zerbin
 | image              = Zerbin.jpg
 | légende            = Première page de la Perlas dei Musas | nom de naissance   = 
 | surnom             = 
 | activités          = Avocat
 | date de naissance  = 1590
 | lieu de naissance  = Aix
 | date de décès      = 1650
 | lieu de décès      = 
 | langue             = occitan (provençal)
 | mouvement          = Baroque occitan
 | genre              = Comédie
 | distinctions       = 
 | adjectifs dérivés  = 
 | œuvres principales = La perla dei musas e comedias provençalas, Comedias | complément         = 
 | signature          = 
}}

Gaspard Zerbin (1590-1650 ; Gaspar Zerbin selon la norme classique) est un écrivain provençal d'expression occitane. 

 Éléments biographiques 
Zerbin était avocat de profession, vivait et exerçait à Aix où son père, Bernard Zerbin, était procureur. 

Son œuvre fut principalement éditée en 1655 sous le titre La Perlo dey musos e coumedies provvensalos (rééditée en 2001 par le professeur Florian Vernet) par un certain Jean Roize, qui, selon l'écrivain et critique occitan Robert Lafont, "s'est pris d'amitié pour la littérature renaissante [en provençal]". Roize avait également publié en langue d'oc un recueil de dictons (la Bugado prouvençalo, 1648) et une anthologie d'auteurs de langue d'oc (Lou coucho-lagno prouvençau, 1655). Zerbin écrit dans le sillage de Claude Brueys et était amis de Pierre Paul qui avait été proche et éditeur posthume de ce dernier. 

Lafont relève aussi un style, un registre assagit dans l'humour chez Zerbin par rapport à Brueys ainsi que la présence du français qui illustre selon le registre social de la scène l'apparition (bien que limitée) de cette langue dans la vie aixoise. Florian Vernet et Lafont soulignent que le style de Zerbin s'inspire du carnavalesque italien (celui de Claude Brueys) mais pour s'orienter dans la direction de la comédie moliéresque en cours d'élaboration à l'époque (Molière et sa troupe transitèrent d'ailleurs longtemps par les pays de langue d'oc et montre dans Monsieur de Pourceaugnac sa capacité à aligner des vers occitans dans une langue soignée) . De fait, la Comédie à cinq Personnage est, comme L'Avare, une adaptation (en provençal dans ce cas bien sûr) de La Marmite de Plaute.

 Comédies 

 Coumedié Prouvençalo à cinq Persounagis 
La Coumedié Prouvençalo à cinq Persounagis est un comédie qui, comme d'autres à la même époque, reprend le modèle de La Marmite  de Plaute ; il s'agit donc, autrement dit, d'une sorte d'''Avare composé plusieurs décennies avant Molière ; Harpagon et sa cassette ont donc comme devancier la scène suivante :

Coumedié Provençalo. A sieys Persounagis.

Notes et références

Annexes

Œuvres et éditions critiques 
 La Pèrla dei musas e comèdias provençalas (La Perlo dey musos e coumediés prouvensalos). Aix : Jean Roize, 1655. La Pèrla dei musas e comèdias provençalas Édition disponible sur Gallica.bnf.fr
 Zerbin Gaspar. Florian Vernet. La perlo dey musos et coumedies prouvensalos. Montpellier : Publications de l'université Paul-Valéry Montpellier 3, 2006.
 Zerbin Gaspar. Florian Vernet. Comedias provençalas. Biarritz : Atlantica ; Pau : Institut occitan, 2001

Bibliographie critique 
 Lafont, Robèrt. Nouvelle histoire de la littérature occitane. PUF. : Paris, 1970.

Liens externes 
 
 Présentation de l'œuvre de Zerbin et de l'édition de Florian Vernet

Articles connexes 
 Littérature provençale
 Provençal
 Occitan
 Littérature occitane
 Littérature béarnaise et gasconne

Écrivain provençal
Écrivain de langue d'oc du XVIIe siècle